Athamanta reichenbachii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Fredrik Nyman. Athamanta reichenbachii ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
reichenbachii